1-я особая бригада морской пехоты — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Сформирована к 15 мая 1940 года в составе Балтийского флота из 1-й отдельной специальной стрелковой бригады (Кронштадт), дислоцировалась в Таллине, Выборге и на островах Финского залива (Лавенсаари и Гогланд), насчитывала в своём составе около 2500 человек (по другим данным штатная численность бригады на 1 января 1941 года — 6500 человек). В составе бригады имелось специальное подразделение боевых пловцов (легководолазов), численностью в 40 человек.

В составе действующей армии во время Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года по 12 ноября 1941 года.

С 22 июня 1941 года начала собираться в полном составе в Таллине.

В первые бои подразделения бригады вступили в связи с прорывом немецких войск в Эстонию 9-15 июля : сводный отряд морской пехоты участвовал в ликвидации прорыва в районах Марьямаа; другой отряд вёл бои севернее Пярну, удерживая позиции до середины августа, так на 5 августа 3-й батальон бригады вёл боевые действия южнее Раплы c 291-й пехотной дивизией, под давлением противника постепенно отходя к Таллину. К моменту начала боёв непосредственно за Таллин, бригада (2-й и 1-й батальоны) стала основным ядром восточного участка обороны Таллина, которым командовал командир бригады. 3-й батальон оборонял шоссе Таллин — Палдиски.

27 августа остатки бригады были эвакуированы из Таллина, и 29 августа бригада прибыла в Кронштадт, насчитывая только 543 человека. Бригаде были переданы два батальона расформированной курсантской бригады с вооружением и специальные подразделения Ленинградского порта.

В начале сентября бригада была направлена в Красное Село, с задачей разгромить войска противника, прорвавшиеся в село. 10 сентября части бригады сосредоточились на северной окраине Красного Села, 11 сентября, во время раздачи боеприпасов, бригада попала под артиллерийский обстрел и авиационный налёт, таким образом готовность бригады не была проверена, задачи личному составу не поставлены. Без подготовки бригада атаковала противника в Красном Селе, перешла в рукопашную и смогла выбить части противника из первой полосы обороны. Вместе с моряками в наступлении участвовал и маршал Ворошилов, который именно в этой атаке получил ранение.
Бригада не смогла удержать завоёванных позиций и отступила к посёлку Володарский, где обороняясь отразила до 10 атак противника, затем к Стрельне и Петергофу.

В боях бригада понесла большие потери и 12 ноября 1941 года в районе западнее Петергофа была расформирована.

Подчинение

Состав 
 4 отдельных стрелковых батальона
 отдельная танковая рота
 отдельный артиллерийский дивизион
 разведывательная рота
 взвод ПВО
 отдельная рота связи
 сапёрный взвод
 медико-санитарная рота.

Командиры 
 полковник, генерал-майор береговой службы Парафило, Терентий Михайлович

Примечания

Ссылки 
 Справочник на сайте клуба «Память» Воронежского госуниверситета
 Перечень № 19 органов управления, соединений, кораблей, частей и учреждений Краснознамённого Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и Ильменского отряда кораблей, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.)

Бригады морской пехоты СССР
Стрелковые бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Части особого назначения СССР во время Великой Отечественной войны
Балтийский флот СССР во время Великой Отечественной войны‎